Aleksandr Riazantsev (1980-), joueur russe de hockey sur glace,
Aleksandr Riazantsev (1985-), joueur d'échecs russe,
Aleksandr Riazantsev (1986–), footballeur russe.